Unguiculariopsis — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Unguiculariopsis відносять 36 видів:

Примітки

Джерела 

 Rehm, H. 1909. Ascomycetes exs. Fasc. 44. Annales Mycologici. 7(5): 399—405 — P. 400.

Леоциоміцети
Роди грибів